Siekiera (od łac. securis):

 topór – broń biała i narzędzie
 Siekiera – polski zespół punkrockowy, w późniejszym okresie nowofalowy
 Zgrupowanie Siekiera – jednostki wojskowe Armii Krajowej walczące w powstaniu warszawskim
 Siekiera, motyka – tytuł piosenki popularnej na ulicach okupowanej przez hitlerowców Warszawy